ETE steht als Abkürzung für

 Elektrárna Temelín, eine wenig gebräuchliche Bezeichnung für das Kernkraftwerk Temelín
 estimated time enroute bzw. estimated time elapsed (dt.: „geschätzte verbleibende Reisezeit“), siehe Estimated time of arrival

Ete steht als Spitzname für:
 
 Erich Beer (* 1946), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Erik Hannibal (* 1988), deutscher Gitarrist
 Erik Zabel (* 1970), deutscher Profi-Radrennfahrer
Siehe auch:
Ede
Ette
L’été

ETE